Internationella öspelen 1987 hölls på Guernsey.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Externa länkar
 IslandGames.net - 1987

1987 i Guernsey
1987
Sportåret 1987
Sport i Guernsey